Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Mali:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Einzelnachweise 

!Mali, Berge
!
Mali, Berge